Тепелево — название нескольких населённых пунктов:
 Тепелево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Тепелево — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.